Лос Парехос има више значења:

 Лос Парехос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Парехос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Парехос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Парехос (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Парехос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику